Quiet Nights é um álbum de Miles Davis e Gil Evans lançado em dezembro de 1963 pela Columbia Records. O disco traz um pouco da bossa nova como referência sonora e canções como "Aos Pés da Cruz" de Marino Pinto e Zé da Zilda e "Corcovado" de Tom Jobim, além da interpretação para "Prenda Minha", aqui intitulada como "Song No. 2" que, anos depois, Caetano Veloso reverenciara esta versão em seu disco ao vivo Prenda Minha em 1998.

Faixas 
 "Song No. 2 (Prenda Minha)" (música recolhida do folclore gaúcho, adaptação de Miles Davis e Gil Evans) 1:40
 "Once Upon a Summertime" (Eddie Barclay, Johnny Mercer, Eddy Marnay e Michel Legrand) 3:26
 "Aos Pés da Cruz" (Marino Pinto e Zé da Zilda) 4:18
 "Song No. 1 (Adelita)" (música de Francisco Tárrega, adaptação de Miles Davis e Gil Evans) 4:37
 "Wait Till You See Her" (Richard Rodgers e Lorenz Hart) 4:06
 "Corcovado" (Antonio Carlos Jobim) 2:45
 "Summer Nights" (Harry Warren e Al Dubin) 6:02
 "The Time of The Barracudas" (faixa bônus na reedição de 1997) (Miles Davis e Gil Evans) 12:45

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1963